HMS Belleisle je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Belleisle (?) 
 HMS Belleisle (1876)

Belleisle